Nicolas Mahut era il detentore del titolo e lo ha difeso superando in finale Gilles Müller con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (quarti di finale)
  Bernard Tomić (quarti di finale)
  Ivo Karlović (semifinale)
  Steve Johnson (secondo turno)

 Sam Querrey (semifinale)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Gilles Müller (finale)
 Nicolas Mahut (campione)

Qualificati 

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)

 Daniil Medvedev (secondo turno)
 Dennis Novikov (primo turno)

Wildcard 

  Stefan Kozlov (quarti di finale)
  Nicolas Mahut (campione)

 Igor Sijsling (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ricoh Open 2016
ATP World Tour 2016